Der Hauch des Todes steht für:
 James Bond 007 – Der Hauch des Todes, James-Bond-Film von 1987 mit Timothy Dalton
 Der Hauch des Todes, deutscher Titel einer James-Bond-Kurzgeschichte aus dem Kurzgeschichtenband Octopussy und andere riskante Geschäfte von 1966
 Django – Der Hauch des Todes, Alternativtitel des Italowesternfilms Django – Sein Gesangbuch war der Colt von 1966

Siehe auch:
 Tatort: Hauch des Todes, deutscher Kriminalfilm von 2010 aus der Reihe Tatort
 Ein Hauch des Todes, italienischer Kriminalfilm von 1977
 Hauch des Todes